Winnicki ist der Familienname folgender Personen:

 Clara Winnicki (1880–1935), erste diplomierte Apothekerin in der Schweiz
 Robert Winnicki (* 1985), polnischer Politiker und Sejm-Abgeordneter